Джон Джонсон:  (1788—1856) — американский политик, член Палаты представителей от штата Кентукки.
 Джонсон, Джон Альберт (1861—1909) — американский политик, 16-й губернатор Миннесоты.
 Джонсон, Джон Мерсер (1818—1868) — канадский политический деятель, юрист.
 Джонсон, Джон (1947—2016) — американский баскетболист.
  (род. 1988) — английский футболист.
 Джонсон, Джон (род. 1995) — игрок в американский футбол.